Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Abercorn
 

Élections partielles aux postes de conseillers #1 et #6.
Organisée à la suite des départs des conseillers Alain Sylvestre et Derek Ewens.
Élection par acclamation d'Éric Bissonnette et de François Cusson.

Démission de Denis St-François, conseiller #4, en .

Acton Vale

Ange-Gardien

Beauharnois
 

Élection partielle au poste de conseiller district #3 - Des Moissons le .
Élection organisée en raison de la démission le  du conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé pour cause de divergences avec le maire. Élection reportée en raison de la pandémie de COVID-19.
Mario Charette est élu conseiller

Bedford (municipalité de canton)

Bedford (ville)

Belœil
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le 
Déclenchée en raison du décès de Marc Daignault, mort subitement d'une crise cardiaque.
Luc Cossette devient conseiller #4 avec 281 votes à la suite d'une élection partielle tenue le  avec une taux de participation de 20,09%

Béthanie
 

Josée Roy devient conseillère #5 en cours de mandat. 

Démission de Josée Roy, conseillère #5, le .

Démission du maire Boniface Dalle-Vedove le .
Michel Côté assure l'intérim à la mairie avant d'être proclamé maire en .

Bolton-Ouest

Boucherville

Brigham

Brome
 

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée à la suite du décès du maire Thomas Selby de la leucémie le .
William Miller, conseiller #1, assure l'intérim à la mairie.
William Miller devient maire et Pat Panasuk devient conseillère #1.

Bromont

Brossard

Calixa-Lavallée
 

Démission de Patrick Keegan, conseiller #6, en .

Candiac

Carignan

Chambly
 

 Élection partielle aux postes de, maire, conseiller du district 3 (Charles-Michel-de-Salaberry) et conseiller du district 8 (des Grandes-Terres) le .
 Organisée en raison de la démission du maire Denis Lavoie en , remplacé à titre de maire-suppléant par le conseiller Jean Roy depuis  en raison d'un congé de maladie.
 Organisée en raison de la démission des conseillères Julia Girard-Desbiens (district #8) le , en raison de l'ouverture d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) visant le maire, d'Alexandra Labbé (district #1) et de Paula Rodrigues (district #3) pour se présenter au poste de maire en .

Châteauguay

Contrecœur
 

 Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
 Organisée en raison du décès du conseiller Jean Grenier en .
 Élection de Denis-Charles Drapeau au poste de conseiller #6.

Coteau-du-Lac

Cowansville

Delson

Dundee
 

Kenneth Fraser, conseiller #6, quitte son poste en cours de mandat. C'est Daibhid Fraser qui termine le mandat.

Dunham

East Farnham

Elgin

Farnham

Franklin
 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Démission de Jean Mavré du poste de conseiller #6 en  à la suite de son déménagement en dehors de la municipalité.
Élection par acclamation d'Éric Payetteé

Frelighsburg

Godmanchester
 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Élection partielle reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Granby

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)
 

 Décès du conseiller #4, Jean-Pierre Bergeron, le 24 mai 2020

 Décès du maire Paul Viau le 11 mai 2021

Hemmingford (municipalité de village)

Henryville

Hinchinbrooke
 

Diane L'Ecuyer remplace Carol Craig, conseillère #3, en cours de mandat.

Howick
 

Départ de Réjean Chenail, conseiller #2, en cours de mandat.

Hudson
 

Démission de Chloe Hutchison, conseillère district Centre (#3), ^pour raisons personnelles le .

Huntingdon

L'Île-Cadieux

L'Île-Perrot

La Prairie

La Présentation
 

Démission de Martin Bazinet, conseiller #6, en .
Jean Provost devient conseiller #6 en cours de mandat.

Lac-Brome

Lacolle
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Organisée en raison du déménagement du conseiller Guy Lamirande en dehors de la municipalité.
Élection de Nancy Sorel au poste de conseillère.

Léry
 

Démission de Michel Robillard, conseiller #2, le  pour cause de problèmes de santé.

Les Cèdres

Les Coteaux

Longueuil

Marieville
 

 Élection partielle pour le poste de conseiller du district #3 le .
 Déclenchée en raison du départ de la conseillère Cynthia Vallée pour des raisons familiales. 
 Élection de Marc-André Sévigny au poste de conseiller du district #3 .

Massueville
 

Départ de Ginette Bourgeois (conseillère #4) et Matthieu Beauchemin (conseiller #6) en .
Élection par acclamation de Chloé Émond et de Pierre Michaud, ancien maire la municipalité.

McMasterville

Mercier

Mont-Saint-Grégoire
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Jonathan Brisebois le .
Lisa Collard est élue le .

Mont-Saint-Hilaire
 

Démission de Christine Imbeau, conseillère du district #5, pour raisons de santé le .
Élection partielle initialement prévue pour le , mais reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Napierville

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Notre-Dame-de-Stanbridge
 

Élection partielle au poste de conseiller #2.
Organisée en raison de la démission de Gaston Chouinard..
Ginette Simard Gendreault, ancienne mairesse de la municipalité, est proclamée élue.

Noyan

Ormstown
 

Démission de Thomas Vandor, conseiller #5, le .

Otterburn Park
 

Démission de François Cardinal, conseiller du district #6, en raison de son départ prochain de la municipalité. Démission effective le .

Pike River

Pincourt

Pointe-des-Cascades
 

Élection partielle au poste de maire 
Organisée à la suite de la démission du maire Gilles Santerre en .
Intérim assuré par Pierre Lalonde, conseiller #3, à titre de maire-suppléant.
Élection par acclamation de Pierre Lalonde, conseiller #3, en .

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Organisée en raison de l'élection à la mairie de Pierre Lalonde, précédemment conseiller #3
Élection de Benoit Durant au poste de conseiller #3.

Pointe-Fortune

Richelieu
 

Élection partielle au poste de conseiller #5 le 
Élection organisée en raison du décès du conseiller Jacques Filteau
Jacques Darches est élu au poste de conseiller #5.

Rigaud

Rivière-Beaudette
 

Démission d'André Beaudin, conseiller #4, autour peu avant le .

Rougemont

Roxton

Roxton Falls

Roxton Pond

Démission de Philippe Brasseur, conseiller #6, le .

Saint-Aimé

Saint-Alexandre

Élection partielle au poste de conseiller #5 le .
Organisée à la suite de la démission de Catherine Cardinal.
Élection de Marie-Ève Denicourt au poste de conseillère #5.

Saint-Alphonse-de-Granby

Saint-Amable

Saint-Anicet

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Décès de Ghislaine Massé, conseillère #5, le .

Démission de Patricia Bégin, conseillère #2, le .

Saint-Armand

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #4, #5 et #6 le , organisée en raison de la démission du maire Brent Chamberlain le 15 avril 2019 et des démissions des conseillers Caroline Rosetti (conseillère #4), Louise Hautelocque (conseillère #5) et Dany Duchesneau (conseiller #6).
Administration de la municipalité par la Commission municipale du Québec en raison d'un quorum insuffisant d'élu entre juin et août 2021

Saint-Barnabé-Sud

Marianne Comeau et Roger Cloutier siègent respectivement conseiller #2 et #3.

Saint-Basile-le-Grand

Élection partielle au poste de conseiller du district #3 le 
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Valerie Sirois pour difficulté à concilier sa vie professionnelle avec son rôle d'élue

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Michaudville
 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Éric Delage le .
Jean-Pierre Chandonnet devient conseiller #3 en .

Démission de Marie-Ève Leduc du poste de conseiller #2 en cours de mandat.
Élection par acclamation de Vanessa Lemoine le .

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Bruno-de-Montarville

Élection partielle au poste de conseiller du district #4 le 
 Élection organisée en raison de la démission du conseiller Martin Guèvremont pour cause de conciliation difficile entre son emploi, sa famille et son poste de conseiller

Saint-Césaire

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Chrysostome

Élection partielle au poste de Richard Pommainville, conseiller #4, vers la fin 2018.
Richard Beaudin devient conseiller #4 entre le  et le .

Saint-Clet

Saint-Constant

Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Damase

Saint-David
 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Sylvain Théroux
M. Stéphane Melançon est élu au poste de conseiller avec une majorité de 125votes.

Saint-Denis-sur-Richelieu

Démission de Michel Robichaud, conseiller #6, pour raisons personnelles le .

Saint-Dominique

Saint-Édouard

Démission d'Annie Lussier, conseillère #1, le .

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Georges-de-Clarenceville

Élection partielle au poste de maire le 13 décembre 2020.
Organisée à la suite de la démission de la mairesse Renée Rouleau le 13 juillet 2020.
Élection de Serge Beaudoin au poste de maire.

Saint-Gérard-Majella

Démission du Jean Beaubien, conseiller #5, le .

Saint-Hugues

Saint-Hyacinthe

Décès de la conseillère du district #11, Nicole Dion Audette, des suites du cancer le .

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3. le .
Organisée à la suite du décès du maire Albert Santerre d'un cancer au  début .
Intérim assumé par la conseillère #1 Dominique Martel à titre de mairesse-suppléante.
Élection par acclamation de Dominique Martel à la mairie le .

Élection par acclamation d'Isabelle Laurent au poste de conseillère #3

Sonya Lapointe devient conseillère #1 en cours de mandat.

Saint-Isidore

Pierrick Gripon devient conseiller, en remplacement de Martin Sauvé, en mars 2019.

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-Baptiste
 

Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
Élection de M. Louis Hébert au poste de conseiller #1 avec une majorité de 41 votes.

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Joachim-de-Shefford

Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Jude

Démission de la conseillère #3, Kim Tétrault, en .
Anolise Brault devient conseillère #3 en .

Saint-Lambert

Julie Bourgoin remplace Denis St-François à titre de conseillère #4 en cours de mandat.

Saint-Lazare

Élections partielles aux postes de conseillers des disticts #2 et #3 le .
Organisées en raison des démissions des conseillers Martin Couture et Pamela Tremblay () en raison du climat de travail malsain régnant au conseil municipal.
Pierre Casavant et Benoît Tremblay deviennent respectivement conseiller des districts #2 et #3.

Démission du conseiller #3, Benoît Tremblay, en février 2020.
Élection partielle reportée et annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et après demande de la ville.

Saint-Liboire

Démission de la conseillère #1, Odile Alain, en .
Marie-Josée Deaudelin devient conseillère #1 entre en .

Saint-Louis

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Marc-sur-Richelieu

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Pascal Smith pour devenir conseiller politique du ministre Simon Jolin-Barrette en .
Maurice Rolland devient conseiller #6.

Saint-Marcel-de-Richelieu

Démission de la conseillère #4, Karine Messier Lambert, le .

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Démission du conseiller #1, Steve Bruneau-Collard, le  en raison de contraintes personnelles.

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Michel

Élection partielle au poste de conseiller du district #5 le .
Organisée en raison de la démission de la conseillère Martine Boyer pour cause de déménagement.
Élection de Claude Poupart au poste de conseiller du district #5.

Saint-Nazaire-d'Acton

Saint-Ours

Saint-Patrice-de-Sherrington

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller #6, Frédéric Barbeau.
Élection par acclamation de Denis English.

Saint-Paul-d'Abbotsford

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Saint-Philippe

Saint-Pie

Saint-Polycarpe

Saint-Rémi
 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Élection organisée en raison du décès du conseiller Rosaire Payant des suites d'un cancer le .

Saint-Robert

Saint-Roch-de-Richelieu

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller du district #3, William Leslie Truman, pour cause de conflit d'horaire en . 
Martin Larivière est élu au poste de conseiller du district #3.

Décès du maire, Michel Beck, le .
Alain Chapdelaine, conseiller district #1, occupe le poste de maire-suppléant du  au .
Alain Chapdelaine, conseiller district #1, est élu maire.

Élection partielle au poste de conseiller du district #1 le .
Dominique St-Laurent est élue conseillère du district #1

Dominique St-Laurent, conseillère du district #1, quitte son poste après le  et parce qu'elle n'était plus domiciliée dans la municipalité.

Saint-Sébastien

Saint-Simon

Saint-Stanislas-de-Kostka
 

Élection partielle au poste de conseiller #1 et #2 le .
Organisée en raison de la démission de la conseillère Anne-Marie Gauthier pour pouvoir enseigner à l'étranger et du conseiller François Guinois en raison d'un manque de temps pour occuper ses fonctions de conseiller.
Élection de M. Daniel Fradette au poste de conseiller #1 et de Jean-François Gendron au poste de conseiller #2.

Démission de Daniel Fradette, conseiller #1, le .
Élection partielle initialement prévue pour le , mais reportée et annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Démission de Réjean Dumouchel, conseiller #5, car il n'est plus domicilié dans la municipalité en .

Saint-Télesphore

Démission de Kim Jones, conseillère #5, le 
Linda Major est proclamée élue, sans opposition au poste de conseillère #5 le .

Saint-Théodore-d'Acton

Démission du conseiller #2, Mathieu Desmarais, le .
Jean-François Martin devient conseiller #2 le .

Saint-Urbain-Premier

Démission de Sylvain Mallette, conseiller #2, en  .
Élection partielle annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Saint-Valentin

Saint-Valérien-de-Milton

Sylvain Laplante remplace Jean-Guy Jacques à titre de conseiller #6 en cours de mandat.

Sylvain Laplante quitte son poste de conseiller #6, après .

Saint-Zotique

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Mathieu Bélanger, Hélène Laliberté et Marc-André Viens, respectivement conseillers #1, #2 et #3, quittent leur poste en cours de mandat.
Démission du conseillère #2, Hélène Laliberté le .
Démission du conseiller #3, Marc-André Viens le .
Démission du conseiller #1, Mathieu Bélanger le .

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Anne-de-Sorel

Élection partielle au poste de conseiller #6 en .
Organisée en raison de la démission de la conseillère Geneviève Paradis le Élection partielle au poste de conseiller #6 en .
Élection par acclamation de Mario Cardin.

Sainte-Barbe

Démission du conseiller #6, Philippe Daoust, en .

Sainte-Brigide-d'Iberville

Sainte-Catherine

Michel Béland, conseiller #5, démissionne le .

Sainte-Cécile-de-Milton

Sainte-Christine

Départ de Michel Tétrault, conseiller #4, en cours de mandat (avant ) et remplacement par Francine Tremblay le .

Sainte-Clotilde

Élections partielles aux postes de conseillers du district #2, #3, #4 et #5.
Organisées en raison de la démission en bloc des quatre conseillers le  pour cause de mécontentement avec le processus décisionnel.
 Municipalité administrée par la Commission municipale du Québec en raison de la perte de quorum du conseil.
Élection de Jean-Guy Mayné, André Labranche, Marie-Pierre Chamberland et Stéphane Chenail, respectivement aux postes de conseillers du district #2, #3, #4 et #5. Taux de participation de 40,25%, soit 341 électeurs sur les 847 inscrits.

Démission du maire André Chenail le . M. Chenail était visé par des reproches au code de déontologie municipale.
Le conseiller Jean-Guy Mayné du district #2 assure le rôle de maire-suppléant
Élection par acclamation le  de Jean-Guy Mayné, conseiller du district #2, au poste de maire

Démission du conseiller du district #3, André Labranche, en .
Démissions des conseillers du district #4 et #5, Marie-Pierre Chamberland et Stéphane Chenail en  pour cause de mésentente au sein du conseil.
Administration de la municipalité par la Commission municipale du Québec à la suite de la perte de quorum du conseil jusqu'au élection municipale de 2021

Sainte-Hélène-de-Bagot

Francis Grenier, conseiller #6, quitte son poste en cours de mandat.

Sainte-Julie

Sainte-Justine-de-Newton

Patricia Domingos, conseillère #6 et ancienne mairesse, quitte son poste en cours de mandat.

Démission du conseiller #3 Danic Thauvette le  en raison d'un désaccord avec le maire à propos d'un de zonage

Sainte-Madeleine

Éric Quirion, conseiller #6, quitte son poste en cours de mandat.

Sainte-Marie-Madeleine

Départ de Pascal Daigneault, conseiller #5, en .

Sainte-Marthe

Sainte-Martine

Sainte-Sabine

Sainte-Victoire-de-Sorel

Salaberry-de-Valleyfield

Shefford

Départ de la Geneviève Perron, conseillère #4, en cours de mandat.

Sorel-Tracy

Élection partielle au poste de conseiller du district Du Faubourg (5) le .
Organisée à la suite du décès du conseiller Alain Maher dans la nuit du 28 au .
Stéphane Béland est élu conseiller.

Stanbridge East

Stanbridge Station

Sutton

Élection partielle au poste de conseiller #2 le 
Dominique Parent est élue au poste de conseillère #2

 Décès de la conseillère Rosanne Cohen le  des suites d'un cancer du sein.

Démission de la conseillère Patricia Lefèvre en 2021 [après le .

Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur

Très-Saint-Sacrement

Upton

Nathalie Lavoie, conseillère #2, quitte son poste en cours de mandat.

Varennes

Élection partielle au poste de conseiller du district numéro 2 - La Sitière le .
Organisée à la suite de l'annonce du départ de la conseillère Lyne Beaulieu le  afin de relevé de nouveaux défis professionnelles.
Geneviève Labrecque est proclamée élue par acclamation le .

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3, #4 et #5.
Organisée en raison de la démission du maire Claude Pilon pour des raisons personnelles.
Élection de Philip Lapalme au poste de maire et d'Elizabeth Tomaras, Martine André et Marc Lafontaine le  et après plusieurs reports de l'élection partielle.

Venise-en-Québec

Steve Robitaille remplace Maryline Gagnon à titre de conseiller #3 en cours de mandat.

Verchères

Élection partielle au poste de conseiller #3 le 
Christine Duchesne est élue conseillère

Warden

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Organisée à la suite de la démission du conseiller Daniel Roberge le .
Lorrie Wheeler remplace M. Roberge et devient ensuite conseillère #6.

Waterloo

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Sylvain Hamel en .
Annulation de l'élection partielle en raison de la pandémie de COVID-19.

Yamaska

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat